Radoši kod Žbandaja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 61 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine naselje je imalo 115 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji